Hembach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortsteile:
 Hembach, Ortsteil der Gemeinde Brombachtal, Odenwaldkreis, Hessen
 Hembach (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer:
 Hembach oder Haselbach, linker Zufluss der Hirschalbe (zur Moosalb) nahe Heltersberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hembach (Laufach), linker Zufluss der Laufach gegenüber Frohnhofen (Laufach), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hembach (Rednitz), rechter Zufluss der Rednitz bei Rednitzhembach, Landkreis Roth, Bayern
 Hembach (Brombach), linker Zufluss des Brombachs, Brombachtal, Odenwaldkreis, Hessen

Siehe auch:
 Hämbach
 Dürrenhembach
 Helmbach
 Kembach
 Mittelhembach
 Oberhembach
 Rednitzhembach